Самолюк Віктор Анатолійович — український легкоатлет, що спеціалізується у штовханні ядра.
 Самолюк Володимир Володимирович (* 1992) — український реп-виконавець, більш відомий під псевдонімом Skofka.
 Самолюк Роман Михайлович — старший сержант Збройних сил України.

Примітки